Bastian steht für:
 Bastian-Inseln, Inselgruppe am südlichen Ausgang der Hinlopenstraße im Spitzbergen-Archipel, siehe Bastianøyane
 Bastian (Venezuela), Ort in Lara (Bundesstaat), Venezuela
 Bastian (Virginia), Unincorporated Community in Bland County, Virginia
 (2855) Bastian, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Bastian (Vorname), Namensträger siehe dort

Bastian ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Bastian (1826–1905), deutscher Arzt, Reiseschriftsteller und Völkerkundler
 André Bastian (* 1969), deutscher Theaterschaffender
 Anna Rohlfing-Bastian (* 1982), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Boris Bastian, deutsch-amerikanischer Dermatologe
 Claus Bastian (1909–1995), deutscher Jurist, Maler und Bildhauer
 Dirk Bastian (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Fritz Bastian (1930–2007), deutscher Komponist und Dirigent
 Gert Bastian (1923–1992), deutscher Politiker und General

 Hartmut Bastian (1905–1975), deutscher Autor
 Heiner Bastian (* 1942), deutscher Kunsthändler und Kurator
 Heinrich Bastian (1875–1967), deutscher Heimatdichter
 Helmut Bastian (1916–1996), deutscher Kapitänleutnant und Reedereigründer
 Henry Charlton Bastian (1837–1915), englischer Neurologe
 Herbert Bastian (* 1952), deutscher Schachspieler und -funktionär
 Horst Bastian (1939–1986), deutscher Schriftsteller
 Johannes Bastian (* 1948), deutscher Pädagoge und Schulentwickler
 Karl Bastian (1852–1935), deutscher Polizeipräsident
 Lars Bastian (* 1986), deutscher Handballspieler
 M. S. Bastian (* 1963), Schweizer Comiczeichner
 Martin Bastian (* 1966), deutscher Kunststofftechniker
 Max Bastian (1883–1958), deutscher Admiral
 Michael Bastian (1948–2022), deutscher Sportwissenschaftler, Boxtrainer und -funktionär
 Nathan Bastian (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicole Bastian (* 1973), deutsche Journalistin
 Noah Bastian (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Olaf Bastian (* 1952), deutscher Jurist, Landrat des Kreises Nordfriesland, Staatssekretär in SH
 Otto Bastian (1925–2012), deutscher Boxer
 Peter Bastian (1943–2017), dänischer Musiker
 Sabine Bastian (* 1948), deutsche Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Till Bastian (* 1949), deutscher Mediziner, Publizist und Autor, Sohn von Gert Bastian
 Uwe Bastian (* 1957), deutscher Soziologe und Publizist, DDR-Dissident
 Vineta Bastian-Klinger (1897–1976), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Walter Maximilian Bastian (1891–1975), US-amerikanischer Jurist
 Wilhelm Bastian (* 1930), deutscher Politiker (SED)
 Willy Bastian (1893–1970), deutscher Pädagoge, Denkmalpfleger und Museumsrat
 Wolfgang Bastian (1906–1942), deutscher evangelischer Pfarrer, Historiker, Heimatforscher und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Der Bastian
 Bastien und Bastienne
 Bas Bron